Fileu (filho de Augias) — rei de Dulíquio (Doliche)

 Fileu (rei de Salamina) — filho ou neto de Ájax, o Grande, entregou a ilha ao atenienses

 Fileu (rei da Tesprócia) — rei morto por Héracles

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história